Замбия на летних Олимпийских играх 2020 была представлена 30 спортсменами в 5 видах спорта. Это самая крупная замбийская делегация с Олимпийских игр 1988 года, когда в состав сборной вошёл 31 спортсмен. В связи с пандемией COVID-19 Международный олимпийский комитет принял решение перенести Игры на 2021 год.

В марте 2020 года Исполком МОК, продолжая политику гендерного равенства на Олимпийских играх, одобрил изменения в протокол церемоний открытия и закрытия Игр, согласно которым у национальных олимпийских комитетов появилась возможность заявить в качестве знаменосцев одного мужчину и одну женщину. На церемонии открытия Игр знаменосцами сборной Замбии стали бронзовые призёры Африканских игр 2019 года боксёр Эверисто Муленга и пловчиха Тилька Пальик, а на церемонии закрытия право нести национальный флаг было доверено участнику соревнований в беге на 200 метров Сидни Сиамэ.

По итогам соревнований замбийские спортсмены в шестой раз подряд не смогли завоевать ни одной олимпийской медали.

Состав сборной 
В состав олимпийской сборной Замбии вошли 30 спортсменов (24 женщины и 6 мужчин), которые выступили в 5 видах спорта.

  Бокс
  Дзюдо
  Лёгкая атлетика
  Плавание
  Футбол
 Барбра Банда
 Маргарет Белему
 Мари Виломбе
 Эварин Катонго
 Рейчел Кундананджи
 Ирин Лунгу
 Лушомо Мвеемба
 Хеллен Мубанга
 Эстер Мукваса
 Анита Муленга
 Агнесс Мусасе
 Нгамбо Мусоле
 Катрин Мусонда
 Хейзел Нали
 Любанджи Очумба
 Эстер Сиамфуко
 Марта Тембо
 Васт Фири
 Фикиле Хоса
 Грейс Чанда
 Хеллен Чанда
 Авелл Читунду

Результаты соревнований

Футбол 

Женщины

Соревнования в женском футболе прошли с 21 июля по 6 августа. Футбольный турнир традиционно начался до официального начала Олимпийских игр. Перед началом Игр Международный олимпийский комитет расширил заявку на турнир до 22 человек, при этом на матч можно было заявить только 18 человек. Женская сборная Замбии по футболу квалифицировалась на Игры, благодаря победе в двухматчевом противостоянии против сборной Камеруна в пятом раунде квалификационного турнира КАФ. Игры в Токио стали дебютными для замбийской женской сборной на Олимпийских играх.

Состав

Результаты
Дебютный матч сборной Замбии на Олимпийском турнире против сборной Нидерландов закончился со счётом 3:10. Этот результат стал самым результативным в истории женского футбольного турнира на Олимпийских играх, превзойдя предыдущий результат сразу на 5 голов (Германия 8:0 Китай, Олимпийские игры 2004).
 Групповой этап (группа F)Итог: по результатам олимпийского турнира женская сборная Замбии по футболу заняла 9-е место'.

 Примечания 

 Ссылки 
 Сборная Замбии  на странице Олимпийских игр 2020
 Сборная Замбии  на сайте Olympedia.org''
 

Страны на летних Олимпийских играх 2020 года
2021 год в Замбии